Ашари, аль-Ашари () — нисба, указывающая на то, что её обладатель является последователем ашаритского вероубеждения

Абуль-Хасан аль-Ашари (873—935) — арабский богослов, основатель одной из школ калама, получившей название по его имени — ашариты

Нисба
Абу Хамид аль-Газали аль-Ашари (1058—1111) — исламский богослов и философ персидского происхождения родом из области Хорасан

Персоналии
 Абу Муса аль-Ашари (ум. 666, Мекка) — мусульманский политический деятель, сподвижник пророка Мухаммада